Ptyssoptera är ett släkte av fjärilar. Ptyssoptera ingår i familjen Palaephatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Ptyssoptera